Ру́перт Уи́льям Пе́нри-Джонс (, род. 22 сентября 1970 года, Лондон) — английский актёр театра и кино.

Биография 
Родился в Лондоне в семье актёров Питера Пенри-Джонса и Анджелы Торн. Его брат Лоуренс также актёр.

Обучался в Далвич колледже на юго-востоке Лондона (где в своё время учился сэр Пэлем Грэнвил Вудхауз) и в Школе Бристольского театра Олд Вик

В 1995 году появился на сцене вместе со своей матерью в постановке «Неуютная ферма».

Личная жизнь 
С 2007 года женат на ирландской актрисе Дервле Кируэн. У пары двое детей: дочь Флоренс (01.05.2004) и сын Питер (08.04.2006).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Иэна Чарлсона
Киноактёры Великобритании